Cernica je lahko:
 Cernica, Varvarin (Srbija)
 Cernica, Bosna in Hercegovina